Ко́дра — посёлок городского типа (с 1938 года), входит в Макаровский район Киевской области Украины.

История 

В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 1443 человека.

Примечания 

Посёлки городского типа Киевской области
Населённые пункты Макаровского района (Киевская область)